Юровська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Юровська волость — Трубчевського повіту Орловської губернії;
 Юровська волость — Краснинського повіту Смоленської губернії.